Соединённые Штаты Америки проводили ядерные испытания с 1945 по 1992 год. Официально США провели за этот период 1054 испытания, включая 216 атмосферных, а также испытания под водой и в космосе. Большинство испытаний проводилось на полигоне в штате Невада (NTS), на Маршалловых островах в Тихом океане, а также в Антлантическом океане. Десять испытаний проводились в различных местах США, включая Аляску, Неваду вне испытательного полигона, Колорадо и Нью-Мексико.

Список 
Список приводится по источнику с сайта Федерации американских ученых (Federation of Atomic Scientists).

Примечания

Ссылки 
 Тринити и что было потом - документальный фильм о первых ядерных испытаниях США
 Видео ядерных испытаний

!